Список вышедших игр для Nintendo 3DS. В список не включены загружаемые игры, доступные через сервис Virtual Console, а также ремейки классических игр перевыпущенные под лейблом «3D Classics».

Розничные игры

Загружаемое программное обеспечение для 3DS 
Расширяя серию загружаемого программного обеспечения DSiWare, это программное обеспечение было специально создано, чтобы использовать возможности Nintendo 3DS. Это могут быть приложения, видео или загружаемые игры.

Примечания

Ссылки 
 Nintendo 3DS на официальном сайте Nintendo.

Nintendo 3DS